Rizal puede hacer referencia a:

Lugares

En las Filipinas
 Provincia de Rizal
 Río Rizal
 Parque Rizal
 Biblioteca Rizal en el Ateneo de la Universidad de Manila.
 Rizal Memorial Sports Complex en Manila.

Localidades:
 Rizal de Cagayán, municipio del Valle del Cagayán, Filipinas.
 Rizal de Kalinga
 Rizal de La Laguna
 Rizal de Nueva Écija
 Rizal de  Mindoro Occidental
 Rizal de Paragua
 Rizal de Zamboanga del Norte

Personas
 José Rizal, prócer filipino.
 Paciano Rizal, General, hermano de José Rizal.

Instituciones educativas
 Universidad José Rizal y su equipo, los Jose Rizal Heavy Bombers.
 Universidad Tecnológica Rizal

Películas

 José Rizal (película), una película protagonizada por Cesar Montano.

Otros
USS Rizal (DD-174), barco de la Marina de Estados Unidos.